La expresión partido carlista puede referirse a:
 El partido carlista (1833), que apoyaba al infante Carlos María Isidro de Borbón y a sus descendientes;
 El partido carlista (1869), uno de los nombres con que era conocido el carlismo como partido político;
 El Partido Carlista (1971), partido político refundado bajo el liderazgo de Carlos Hugo de Borbón-Parma.